Die Saison 1994/95 der Oberliga Nord war die 39. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und nach der Wiedereinführung der Regionalligen zur Saison 1994/95 die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherte sich der BV Cloppenburg mit zwei Punkten Vorsprung auf den SV Atlas Delmenhorst. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errangen die Amateure des FC St. Pauli den Titel mit fünf Punkten Vorsprung auf den 1. SC Norderstedt. Neben den beiden Staffelmeistern stiegen auch die beiden Vizemeister in die Regionalliga auf. Der 1. SC Norderstedt sicherte sich den Aufstieg aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Altona 93.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten die SpVgg Preußen Hameln, der Bremer TS Neustadt und der FC Mahndorf. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren Flensburg 08, der TSB Flensburg und der SV Sereetz die sportlichen Absteiger.

Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga stiegen jeweils als Staffelsieger der SV Südharz Walkenried und Eintracht Nordhorn sowie Vatan Spor Bremen als Meister der Verbandsliga Bremen in die Staffel Niedersachsen/Bremen auf. Die Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der TSV Nord Harrislee und der VfR Neumünster aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie der SC Victoria Hamburg und der Meiendorfer SV aus der Verbandsliga Hamburg als jeweilige als Meister und Vizemeister. Aus der Regionalliga Nord stiegen Göttingen 05 und der FC Bremerhaven in die Staffel Niedersachsen/Bremen sowie der TuS Hoisdorf in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein ab.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 1994/95 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 1994/95 bei fussballdaten.de

1994
Fußballsaison 1994/95